El término Udarni () puede referirse a:

Localidades en Rusia
Udarni (Krasnodar)
Udarni (Karacháyevo-Cherkesia), Karacháyevo-Cherkesia
Udarni (Mordovia), Mordovia
Udarni (Oremburgo), óblast de Oremburgo
Udarni (Sajalín), óblast de Sajalín
Udarni (Óblast Autónomo Hebreo), Óblast Autónomo Hebreo
Udarni (Omsk), óblast de Omsk
Udarni (Stávropol), krai de Stávropol